Пров и Грация — святые. День памяти — 5 апреля.

Святые Пров и Грация (Probus and Grace), даты жизни которых неизвестны,  рассматриваются Святым Преданием как супруги из Уэльса. Храм в  освящён в их честь. Мощи святых пребывают по сей день в храме, воздвигнутом на месте их молельни.

Литература 
 Attwater, D. (1958). A Dictionary of Saints. New York: P.J. Kenedy & Sons. 
 Benedictine Monks of Saint Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of saints. NY: Macmillan.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Корнуолла
Святые Уэльса
Католические святые
Святые по алфавиту
Группы святых